FC Augsburg (celým názvem: Fußball-Club Augsburg) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Augsburg. Od sezóny 2011/12 hraje nejvyšší německou soutěž – 1. Bundesligu. Postup do Bundesligy v sezóně 2010/11 patří mezi největší úspěchy tohoto klubu. Klub byl založen 8. srpna 1907.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu WWK Arena s kapacitou 30 660 diváků.

Historie 
Po 23 letech ve třetí lize přišel v sezóně 2005/06 postup do 2. Bundesligy.

V sezóně 2009/10 dokráčel Augsburg do semifinále národního poháru, padl s Werderem Brémy. Třetí místo v ligové tabulce zavedlo tým do baráže o nejvyšší soutěž, avšak Ausgburg proti Norimberku oba zápasy prohrál, neuspěl tedy. Náprava přišla po další sezóně. To hrál FC Augsburg v rozestavení 4 – 4 – 2 s hrou na aktivní hráče na křídlech. Augsburg inkasoval nejméně gólů ze všech týmů (27) a postoupil poprvé do 1. Bundesligy z druhého místa za Herthou Berlín.

V sezóně 2015/16 klub poprvé okusil evropské poháry, zahrál si v Evropské lize UEFA.

V sezóně 2020/21 se Augsburg zachránil v nejvyšší lize, když skončil tři body nad barážovou pozicí. Trenér Heiko Herrlich byl propuštěn a vrátil se bývalý trenér Markus Weinzierl. Křídelník André Hahn držel tým nad vodou, vstřelil 8 gólů v lize.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1907 – FC Allemania Augsburg (Fußball-Club Allemania Augsburg)
 1909 – Spielabteilung des TV Oberhausen (Spielabteilung des Turnverein Oberhausen)
 1919 – BC TuSV 1871 (Ballspiel-Club im Turn- und Sportverein 1871)
 1921 – BC Augsburg (Ballspiel-Club Augsburg)
 1943 – KSG BC/Post Augsburg (Kriegsspielgemeinschaft BC/Post Augsburg)
 1945 – BC Augsburg (Ballspiel-Club Augsburg)
 1969 – fúze s TSV Schwaben Augsburg ⇒ FC Augsburg (Fußball-Club Augsburg)

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Bezirksklasse Schwaben
 1934–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Südbayern
 1945–1947: Fußball-Oberliga Süd
 1947–1948: Fußball-Bayernliga Süd
 1948–1951: Fußball-Oberliga Süd
 1951–1952: II. Division Süd
 1952–1959: Fußball-Oberliga Süd
 1959–1961: II. Division Süd
 1961–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1964: Fußball-Regionalliga Süd
 1964–1966: Amateurliga Bayern
 1966–1967: Fußball-Regionalliga Süd
 1967–1973: Amateurliga Bayern
 1973–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1979: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1979–1980: Fußball-Bayernliga
 1980–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1982: Fußball-Bayernliga
 1982–1983: 2. Fußball-Bundesliga
 1983–1994: Fußball-Bayernliga
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Süd
 2000–2002: Fußball-Bayernliga
 2002–2006: Fußball-Regionalliga Süd
 2006–2011: 2. Fußball-Bundesliga
 2011– : Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

FC Augsburg II 

FC Augsburg II, dříve znám také pod názvem FC Augsburg Amateure, je rezervním týmem Augsburgu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2016/17, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2003: Bezirksliga Schwaben Süd
 2003–2004: Bezirksoberliga Schwaben
 2004–2012: Landesliga Bayern Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
   

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907
Sportovní kluby v Bavorsku
Sport v Augsburgu